fauna: egy adott terület állatvilága
Fauna: római istennő